Нехаевский сельсовет

Волгоградская область 

 Нехаевский сельсовет Нехаевского района

Курская область 

 Нехаевский сельсовет Рыльского района